Collegio elettorale di Grosseto – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Grosseto – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Grosseto – collegio elettorale della Camera della Repubblica Italiana
 Collegio elettorale di Grosseto – collegio elettorale del Senato della Repubblica Italiana